Pierre Vidal kan syfta på bland andra:

* Pierre Vidal (1811–1888), occitansk poet
 Pierre Vidal (1849–1913 eller 1921), fransk illustratör
 Pierre Vidal (1894–1958), fransk politiker
 Pierre Vidal (1927–2010), fransk kompositör och organist

Se även 

 Peire Vidal, medeltida provensalsk trubadur
 Pierre Vidal-Naquet (1930-2006), fransk historiker